Atagema är ett släkte av snäckor. Atagema ingår i familjen Archidorididae.

Kladogram enligt Catalogue of Life:

Bildgalleri

Källor

Externa länkar 

Nakensnäckor
Atagema